Öltal heißen Täler:

 Öltal, Tal der oberen Bottwar vor Gronau, Gemeinde Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Öltal, unteres Tal des unteren Roggelshäuser Bachs vor Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ölbach
 Ölgraben
 Ölklinge